Апасео ел Гранде има више значења:

 Општина Апасео ел Гранде (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Апасео ел Гранде (Апасео ел Гранде, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику